Гамалиевский сельский совет () — входит в состав
Шосткинского района 
Сумской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Гамалиевка
.

Населённые пункты совета 
 
 с. Гамалиевка 
 с. Гуково

Примечания